Allonyx quadrimaculatus — род жесткокрылых насекомых семейства пестряков. Единственный представитель рода Allonyx

Описание 
Последний членик лапки не вырезан.

Примечания 

Пестряки
Монотипические роды жесткокрылых